Okręty US Navy o nazwie USS "Hopkins", pochodzącej od Eseka Hopkinsa:
 Pierwszy "Hopkins" (DD-6) był niszczycielem typu Bainbridge, który był w służbie w latach 1903-1920.
 Drugi USS "Hopkins" (SP-3294) był statkiem handlowym, który został zakupiony w 1918 i wycofany ze służby w US Navy w 1920.
 Trzeci "Hopkins" (DD-249) był niszczycielem typu Clemson, który był w służbie w latach 1921-1946.

Hopkins